Панево — деревня в Бежаницком районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения Бежаницкое.

География 
Деревня находится на юге центральной части Псковской области, в пределах Бежаницкой возвышенности, на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Бежаницы, административного центра района. Абсолютная высота — 190 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как переходный между типично морским и континентальным с повышенной влажностью.
Часовой пояс

История 
До 2010 года населённый пункт входил в состав ныне упразднённой Дворицкой волости, с 2010 по 2015 годы — в состав сельского поселения Пореченское.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района